Nijhuis ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Nijhuis (* 1966), niederländischer Fußballspieler
 Arnoud Nijhuis (* 1989), niederländischer Paracycler 
 Bas Nijhuis (* 1977), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Minka Nijhuis (* 1958), niederländische Journalistin
 Moniek Nijhuis (* 1988), niederländische Schwimmerin
 Thijmen Nijhuis (* 1998), niederländischer Fußballtorwart
 Thijs Nijhuis (* 1992), dänischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Niehuis